Nashville Skyline er singer-songwriter Bob Dylans niende studiealbum, udgivet af Columbia Records i 1969.

Trackliste

Side et 
. "Girl from the North Country" (with Johnny Cash) – 3:41
. "Nashville Skyline Rag" – 3:12
. "To Be Alone with You" – 2:07
. "I Threw It All Away" – 2:23
. "Peggy Day" – 2:01

Side to 
. "Lay Lady Lay" – 3:18
. "One More Night" – 2:23
. "Tell Me That It Isn't True" – 2:41
. "Country Pie" – 1:37
."Tonight I'll Be Staying Here with You" – 3:23

Bob Dylan-album
Album fra 1969